Giuseppe Brescia ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Brescia (Politiker, 1952) (* 1952), italienischer Politiker
 Giuseppe Brescia (Politiker, 1983) (* 1983), italienischer Politiker